La Copa Hopman 2000 corresponde a la 12.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Bélgica, Austria, Estados Unidos, Eslovaquia, Suecia, Tailandia, Japón y Sudáfrica. 

La competencia comenzará el 1 de enero de 2000 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Play-off

Tailandia vs. Japón

Grupo A

Tabla de posiciones

Austria vs. Eslovaquia

Tailandia vs. Australia

Australia vs. Austria

Tailandia vs. Eslovaquia

Austria vs. Tailandia

Japón (reemplaza a Eslovaquia) vs. Australia

Grupo B

Tabla de posiciones

Sudáfrica vs. Bélgica

Suecia vs. Estados Unidos

Sudáfrica vs. Suecia

Estados Unidos vs. Bélgica

Sudáfrica vs. Estados Unidos

Bélgica vs. Suecia

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2000